Hagia Sophia – la Basilica di Santa Sofia ad Istanbul
 Aghia Sophia – brano dei CCCP Fedeli alla linea contenuto nell'album Epica Etica Etnica Pathos